Pohlep je lahko:

 pohlep, vedenje glede pridobivanja dobrin

Literarno delo 

 Pohlep, ena izmed sur Korana
 Pohlep, zbirka kratkih zgodb Mihe Mazzinija